Belagerung von Bergen op Zoom steht für:

 Belagerung von Bergen-op-Zoom (1588)
 Belagerung von Bergen op Zoom (1622)
 Belagerung von Bergen op Zoom (1747)
 Belagerung von Bergen-op-Zoom (1814)